Зайчиха — название рек в России:

 Зайчиха (приток Берди) — в Новосибирской области.
 Зайчиха (приток Чулыма) — в Новосибирской области.
 Зайчиха (приток Катуни) — в Республике Алтай.